Hüngerlin ist der Familienname folgender Personen:

 Johann Georg Hüngerlin, württembergischer Pfarrer und Professor der Theologie in Tübingen
 Michael Hüngerlin († 1495), von 1469 bis 1495 Bürgermeister der Reichsstadt Heilbronn